Rio Carpenul (Caşin)
Rio Carpenul (Talna)
Rio Carpenul (Teleajen)
Rio Carpenul (Turia)

Desambiguação